2003 Голяма награда на Австрия е 26-о за Голямата награда на Австрия и шести кръг от сезон 2003 във Формула 1, провежда се на 18 май 2003 година на пистата А1 Ринг близо до Шпийлберг, Австрия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австрия